Astahov je priimek več oseb:
 Aleksander Astahov, umetnik
 Fjodor Aleksejevič Astahov, sovjetski general
 Peter Petrovič Astahov, sovjetski general
 Ivan Mihajlovič Astahov, sovjetski letalski as